Oostelijke rouwtapuit (Oenanthe lugens) 
 Westelijke rouwtapuit (Oenanthe halophila)